Tooker est un patronyme porté notamment par :

 George Tooker (1920-2011), peintre américain ;
 William H. Tooker (1869-1936), acteur de théâtre et de cinéma américain.